Beggar On a Beach Of Gold es el cuarto álbum de estudio del grupo británico Mike and the Mechanics. Fue publicado en 1995.

Lista de canciones
 A Beggar on a Beach of Gold - 4:35
 Another Cup of Coffee - 4:43
 You've Really Got a Hold on Me - 3:30
 Mea Culpa - 6:21
 Over My Shoulder - 3:40
 Someone Always Hates Someone - 3:44
 The Ghost of Sex and You - 6:25 
 Web of Lies - 5:40 
 Plain and Simple - 4:00 
 Something to Believe In - 4:20 
 A House of Many Rooms - 5:40
 I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever) - 3:13 
 Going, Going... Home - 4:31

Álbumes de 1995
Álbumes en inglés
Álbumes de Mike and the Mechanics